Speiropsis är ett släkte av svampar. Speiropsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Speiropsis